

Населені пункти та їхні частини

 Калінувка — село в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Калінувка — село в гміні Уршулін Володавського повіту Люблінського воєводства
 Калінувка — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства
 Калінувка — частина міста Свідник у Свідницькому повіті Люблінського воєводства
 Калінувка — частина міста Заверці в Заверцянському повіті Сілезького воєводства
 Калінувка — частина села Волковяни в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Калінувка — частина села Іловець у гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Калінувка — частина села Славно-Кольонія в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Калінувка — частина села Станіславув у гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Калінувка — частина села Ожанськ у гміні Павлосюв Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Калінувка — колонія в гміні Ґлуськ Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Калінувка — колонія в гміні Сідра Сокульського повіту Підляського воєводства
 Калінувка — колонія в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Калінувка — осада в гміні Мірославець Валецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки